Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 14. и 16. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, одбранио је Рено Лавилени из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакача мотком 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у скоку мотком са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе: А са 14 и Б са 15 такмичара. Квалификациона норма је износила 5,65 метара. Нико није остварио квалификациону норму па се у финале пласирало 14 такмичара према постигнутом резултату (кв),

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном